Eisenbahnunfall von Guadalajara steht für:

 Eisenbahnunfall von Guadalajara (1915), 22. Januar 1915
 Eisenbahnunfall von Guadalajara. 3. April 1955, siehe Liste schwerer Unfälle im Schienenverkehr#1951–1960